Sakya ou Shakya désigne :
 Le clan Shakya dont est issu le Bouddha
 Le clan Shakya du Népal qui prétend descendre du clan du Bouddha, mais sans preuve historique
 La lignée Sakyapa du bouddhisme tibétain et son monastère de Sakya
 Le groupe de post rock français Sakya

Voir aussi 
 Shaka